Администрати́вно-территориа́льное деле́ние Мадагаска́ра — деление территории Республики Мадагаскара по , принятой на , на 6 провинций (), 22 района (фаритра, faritra, с 2009 года) и 1693 коммуны (kaominina). Районы исторически подразделяются на 114 округов (). Из 1693 коммун 76 являются городскими (), а 1617 — сельскими ().

Районы Мадагаскара 

С 2009 года в административном отношении Мадагаскар делится на 22 района.

Провинции Мадагаскара 

В административном отношении Мадагаскар делится на 6 провинций.

История 
Провинции были образованы в 1946 году, когда Мадагаскар был французской колонией. Первоначально их было пять, а шестая (Анциранана) была создана немного позднее, но до выборов 1957 года.

Провинции были упразднены в результате принятия нового административно-территориального деления на . Переходный период к новому административному делению на 22 района составил 30 месяцев (до октября 2009 года). Но в новой Конституции, принятой на конституционном референдуме 2010 года, провинции появились вновь.

Примечания 

 
Списки:Мадагаскар